Avery Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Avery Township, un township du comté de Hancock en Iowa.
 Avery Township, un township du comté de Humboldt (Iowa).
 , un township du comté de Montmorency dans le Michigan.

Homonymie de townships